Ben Cutmore (10 de marzo de 2003) es un deportista británico que compite en saltos de plataforma. Ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Natación de 2022, oro en la prueba sincronizada y bronce en la individual.

Palmarés internacional

Referencias

Saltadores del Reino Unido